Psalidium — род долгоносиков-скосарей из подсемейства Entiminae.

Экология 
Личинки развиваются в почве.

Виды 
В составе рода:

Примечания 

Entiminae